Нижний Новгород-Сортировочный — сортировочная станция Горьковской железной дороги, в 9 км западнее станции Нижний Новгород-Московский. Расположена в микрорайоне Сортировочный Канавинского района Нижнего Новгорода, обслуживает жителей микрорайона и железнодорожных рабочих. С платформы пригородными электропоездами можно добраться вплоть до следующих станций: Нижний Новгород-Московский, Ковров-1, Металлист, пр. Гагарина, Сергач, Муром-1. Имеет две боковые высокие платформы, ограниченные пешеходными настилами со светофорами. Оборудована кассой (расположена на платформе в сторону Москвы). С юга вдоль пассажирской платформы проходит множество путей парка Нижний Новгород-Сортировочный.

Примечания 

Сортировочные станции
Внеклассные станции
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода